

Вітине — село Сакського району Автономної Республіки Крим

Вітине — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства